

Ізубриця — озеро у Вітебській області
 Ізубриця — річка, ліва притока річки Свольна
 Ізубриця — село у Вітебській області, Верхньодвінський район, Чапаєвська сільська рада